Глобальное потепление на 1,5 °C (Special Report on Global Warming of 1,5 °C, SR15) — специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше доиндустриальных уровней, вышедший 8 октября 2018 года. Авторы доклада исследовали последствия повышения среднемировой температуры на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, причины, которые к этому ведут, и предложили меры по борьбе с изменением климата, подчёркивая, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует «беспрецедентных оперативных и масштабных изменений во всех сферах жизни». Доклад назывался «самым важным из всех докладов, которые публиковались на протяжении 30-летней истории МГЭИК, „оглушительный сигнал тревоги для мира“». Доклад получил широкое освещение в СМИ по всему миру.

Данный доклад был подготовлен по решению 21-й сессии Конференции сторон РКИК ООН о принятии Парижского соглашения. В работе над ним приняли участие 91 учёный и редакторы-рецензенты из сорока стран мира. В нём приводятся более 6 тыс. ссылок на научные источники. Он был подготовлен совместно всеми рабочими группами МГЭИК. Этот доклад стал первым подобным в серии специальных докладов, подготавливаемых в ходе Шестого оценочного цикла МГЭИК.

Содержание 
В докладе подчеркивается, что человечество уже наблюдает последствия глобального потепления на 1 °С, которые находят выражение в более экстремальных погодных условиях, подъёме уровня моря и пр.

В соответствии с докладом ограничение потепления на уровне 1,5 °С возможно, это требует сокращения глобальных выбросов двуокиси углерода на 45 % к 2030 году по сравнению с 2010 годом и сведения их к нулю к 2050 году; при существующем темпе выбросов мир достигнет потепления на 1,5 °С в период между 2030 и 2052 годами, а к 2100 году потепление может увеличиться более чем на 3—4 °С.

Один из основополагающих выводов доклада заключается в том, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °C в сопоставлении с 2 °C уменьшит неблагоприятные воздействия на экосистемы, здоровье и благосостояние человека, что облегчит достижение Целей в области устойчивого развития ООН и сократит масштабы нищеты.

Прогноз 2021 года 
Согласно первому с 2013 года отчету Межправительственной группы экспертов, при всех сценариях выбросов (даже при самом большом их уменьшении) к 2040 году температура повысится на 1,5 градуса, а арктический лед полностью растает по крайней мере один раз до 2050 года, что приведет к существенному повышению уровня океанов и морей. Отмечалось также невыполнение Парижского климатического соглашения, обязывающего не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на 1,5 °C.

Прочая информация 
Майкл Манн еще по выходу доклада заявлял, что тот слишком оптимистичен в оценках и прогнозах.  тогда же указывал, что в докладе не указаны основные риски, связанные с изменением климата. Подобные замечания высказывали и  и Вирабхадран Раманатан.

По утверждению Билла Гейтса в январе 2023 года, ныне нет шансов ограничить потепление парижской климатической целью в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями, и «очень маловероятно», что его удастся удержать на уровне 2 °C. "На данный момент нужно держаться ниже 2,5 °C, - заявил он. - Я думаю, что это возможно».

См. также 
 Предупреждение человечеству

Примечания

Ссылки 
 Доклад
 Пресс-релиз МГЭИК
 Резюме для политиков
 Прочее
 Повышение температуры еще на полградуса грозит беспрецедентными последствиями: чтобы этого не допустить, нужны беспрецедентные действия (7 октября 2018)
 Николай Воронин. Глобальное потепление: 12 лет, чтобы спасти планету от катастрофы (8 октября 2018)
 Интервью официального представителя России в МГЭИК С. М. Семёнова «Газете.Ru» (10 октября 2018)
 Ученые оценивают новый доклад о климате (14 октября 2018)
 Алиса Веселкова. Апокалипсис послезавтра. Какие климатические беды пророчит новый доклад МГЭИК и что делать, чтобы их пережить (ТАСС, 22 окт. 2018)
 Tim Lucas. Climate Change = Earthquake  (April 12, 2019)
 What Does '12 Years to Act on Climate Change' (Now 11 Years) Really Mean? (Aug 27, 2019)

Глобальное потепление
МГЭИК
Появились в 2018 году
2018 год в науке